Тарн:

 Тарн — департамент на юге Франции в регионе Юг — Пиренеи.
 Тарн — река на юге Франции, правый приток Гаронны.

 Персоналии
 Тарн, Адам (1902—1975) — польский драматург и театральный деятель.
 Тарн, Алекс (Тарновицкий Алексей Владимирович; род. 1955) — израильский русскоязычный писатель и поэт, драматург, сценарист, переводчик, публицист.
 Тарн, Уильям (1869—1957) — английский историк античности, эллинист.

 См. также
 Тарн и Гаронна — департамент на юге Франции в регионе Юг — Пиренеи.
 Тарн-Таран — округ в индийском штате Пенджаб.